Paranal puede hacer referencia a:
 Cerro Paranal, una montaña en el desierto de Atacama (Chile);
 Observatorio Paranal, un observatorio astronómico ubicado en el cerro Paranal.